Дашница може да се односи на:

 Дашница (Александровац), насеље у општини Александровац у Расинском округу, Република Србија
 Дашница (Алексинац), насеље у општини Алексинац у Нишавском округу, Република Србија

или

 Дашница (река), десна притока Саве у Семберији, Република Српска, БиХ